Бра́йан Грей (; ) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

С 1999 занимается тренерской работой. Кроме тренировки отдельных национальных сборных, работал национальным тренером () национальных ассоциаций/федераций кёрлинга: Турции (2010—2011 и 2018), Латвии (2013), Эстонии (2017—2018).

Как тренер смешанной парной сборной Финляндии участник .

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018 (веб-архив)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Тренеры по кёрлингу Шотландии